Een Redemptoristenklooster is een klooster van de congregatie der Redemptoristen. Meer specifiek kan het ook aanduiden:

 Redemptoristenklooster (Amsterdam)
 Redemptoristenklooster (Duinkerke)
 Redemptoristenklooster (Roermond)
 Redemptoristenklooster (Roeselare)
 Redemptoristenklooster (Wittem)